Ez az Aaron Stone epizódlistája.

1. évad

2. évad

Források

https://web.archive.org/web/20101124135628/http://jetixclub.tk/epizodok-aaron-stone.html

Televíziós sorozatok epizódlistái